Il singolare del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Pavel Šnobel 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Diego Moyano (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (Campione)
 Mariano Puerta (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Francisco Costa (secondo turno)
 Patricio Arquez (quarti di finale)
 Júlio Silva (primo turno)
 Hermes Gamonal (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 2001